

Cinema 
 Drum, l'ultimo mandingo – film del 1976 diretto da Steve Carver, sequel di Mandingo
 Drum – film del 2004 diretto da Zola Maseko
 Drum – film del 2016 diretto da Keywan Karimi

Musica 
 Drum – tamburo
 Drum – album degli Hugo Largo del 1988
 Drum – EP dei Local H del 1991
 Drum  – singolo di MØ del 2016

Altro 
 Drum – marca olandese di tabacco
 Drum – isola immaginaria di One Piece
 Drum – rivista sudafricana
 Drum – grafico prodotto con un sismografo.

Pagine correlate 
Drums

Altri progetti